R 329 steht für folgende Straßen:
 Reichsstraße 329, Deutsches Reich im besetzten Frankreich
 R329 (Irland)
 R329 (Südafrika)